Tidjani (en arabe : تيجاني) est un nom de famille. Des variantes sont Tijani, Tijjani, ou Tidiani.

Algérie 
 Ahmed Tijani (1737 ou 1738-1815), théologien musulman, fondateur de la confrérie Tijaniyya.
 Aurélie Picard, aussi appelée Lalla Yamina Tidjani (1849-1933), aventurière française établie en Algérie, épouse d'un petit-fils de Ahmed Tijani.
 Tedjini Haddam (1921-2000), médecin et homme politique algérien, père de Hassan Tidjani Haddam.
 Hassan Tidjani Haddam (né en 1962), homme politique algérien, fils de Tedjini Haddam.

Bénin 
 Abdou Serpos Tidjani (1918-1981), archiviste et historien béninois.
 Noureini Tidjani-Serpos (né en 1946), écrivain et haut-fonctionnaire béninois, fils ainé de Abdou Serpos Tidjani.
 Tidjani Anaane (né en 1997), footballeur béninois.

Nigéria 
 Tijjani Babangida (né en 1973), footballeur international nigérian.

voir aussi 
 la Tijaniyya, confrérie soufie.